Турнир проходил с 11 по 23 августа и закончился убедительной победой будущего чемпиона мира Х. Р. Капабланки. Только югослав Б. Костич смог сделать с ним ничью, остальные участники проиграли. Среди побед Капабланки нужно отметить учебную партию с У. Уинтером, в которой игравший черными кубинец воспользовался плохим положением белого слона. Впрочем, последние исследования показали, что английский мастер не был обязан безропотно проигрывать и мог попытаться построить крепость. Также нужно упомянуть сыгранную за тур до этого курьезную партию Капабланки против Дж. Томаса. Капабланка, играя белыми, в лучшей позиции пошел на неправильную комбинацию, что давало возможность черным провести тактический контрудар и остаться с материальным перевесом. Томас не нашел этой возможности и сдал партию.

Таблица

Примечания

Ссылки 
В базах отсутствуют тексты партий: Костич — Мичелл (2-й тур, 1:0), Марханд — Уинтер (4-й тур, 1:0), Томас — Мичелл (8-й тур, ничья), Уинтер — Скотт (8-й тур, 1:0), Конде — Томас, Скотт — Коул (9-й тур, обе ничьи), Уинтер — Конде (10-й тур, 1:0), Конде — Скотт (11-й тур, 0:1).
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Англии
1919 год в шахматах